Příjmení Saudek nese více českých osobností :

základní tvar
 Emil Saudek (1876–1941) – český překladatel a kulturní propagátor, otec Erika Adolfa a prastrýc Jana a Káji
 Jan Saudek (* 1935) – český fotograf, bratr Káji (dvojče), prasynovec Emila
 Kája Saudek (1935–2015) – český kreslíř a výtvarník, bratr Jana (dvojče), prasynovec Emila, otec Patrika
 Erik Adolf Saudek (1904–1963) – český překladatel; otec hudebního skladatele Vojtěcha Saudka (1951–2003) 
 Patrik Saudek (* 1968) – český malíř a kreslíř, syn Káji
 Robert Saudek (1880–1935) – český grafolog
 Rudolf Saudek (1880–1965) – český akademický sochař, grafik a překladatel
 Vladimír Saudek (* 12. února 1950) – vědecký pracovník a překladatel z francouzštiny – bratr Vojtěcha Saudka (1951–2003)
 Vojtěch Saudek (1951–2003) – český hudební skladatel, překladatel z angličtiny a němčiny; jeho matkou byla česká překladatelka Věra Saudková (1921–2015); jeho otcem byl český překladatel Erik Adolf Saudek (1904–1963) 

ženský tvar s přechýlením
 Berenika Saudková – česká malířka, dcera Káji a neteř Jana
 Ida Saudková (* 1966) – fotografka, partnerka Vladimíra Franze, bývalá manželka J. X. Doležala a Samuela Saudka (syn Jana Saudka)
 Sára Saudková (* 1967) – česká fotografka, vlastním jménem Šárka Směšná, bývalá partnerka a současná snacha Jana Saudka
 Věra Saudková (1921–2015) – česká překladatelka z němčiny, do roku 2014 poslední žijící neteř Franze Kafky; matka hudebního skladatele Vojtěcha Saudka (1951–2003)

Externí odkazy